PTT est un sigle pouvant désigner :

  :
 l'ancienne administration française ;
 l'ancienne administration suisse ;
 l'actuelle compagnie postale et bancaire turque. 
 Planche tout terrain
 Purpura thrombotique thrombocytopénique.
 Push to talk.
Princesse tam.tam
 PTT Public Company Limited, un groupe pétrolier thaïlandais.
Protocole thérapeutique temporaire.